Конте може да се односи на:

 Конте (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Конте (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома